Абзаново — название нескольких населённых пунктов в России:

 Абзаново — село в Архангельском районе Башкортостана.
 Абзаново — село в Зианчуринском районе Башкортостана.